Scharffenstein ist der Familienname folgender Personen:

 Emerich Zenegg-Scharffenstein (1880–1948), österreichischer Archivar
 Georg Friedrich Scharffenstein (1760–1817), württembergischer Offizier
 Johann Philipp Cratz von Scharffenstein (~1590–1635), Graf zu Scharffenstein, schwedischer Feldmarschall
 Julius Friedrich Scharffenstein (1689–1756), deutscher Geistlicher, Schriftsteller und Publizist des 18. Jahrhunderts

Siehe auch:
 Kratz von Scharfenstein
 Scharfenstein